Volendam steht für:

 Edam-Volendam, eine Gemeinde in Holland
 Volendam (Niederlande), ein Touristendorf in der niederländischen Gemeinde Edam-Volendam
 Volendam (Paraguay), eine deutsche Kolonie in Paraguay
 drei Schiffe der Holland-America Line:
 Volendam (Schiff, 1922)
 Volendam (Schiff, 1958)
 Volendam (Schiff, 1999)